Osoby o tym nazwisku:
 Anastasija Dawydowa – rosyjska pływaczka
 Irina Dawydowa – rosyjska lekkoatletka
 Jekatierina Dawydowa – rosyjska łyżwiarka
 Jelena Dawydowa – radziecka gimnastyczka
 Natalija Dawydowa – ukraińska sztangistka

Zobacz też: Dawydow